Хендрикс има више значења:
 Хендрикс
 Округ Хендрикс (Индијана)
 Хендрикс (Западна Вирџинија)
 Хендрикс (Минесота)